Dotyk pośredni – film polski z 2013 w reżyserii Macieja Wiktora.
 Dotyk pośredni – termin w ochronie przeciwporażeniowej.